⅝
Saint Léonard de Noblat peut faire référence à
 Léonard de Noblat, un noble Franc légendaire qui aurait vécu à la cour de Clovis, considéré comme saint par l'Église catholique;
Saint-Léonard-de-Noblat, une commune française située dans le département de la Haute-Vienne, nommée en hommage à Léonard de Noblac qui fonda une abbaye autour de laquelle fut érigée le village.